Anethum pinnatum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Anethum pinnatum descrita por Ruiz & Pav. ex Urban es el Ammi majus de L. 
Anethum pinnatum descrita por Ruiz & Pav. es el Cyclospermum leptophyllum de (Pers.) Sprague

Referencias